Ван Тао:

 Ван Тао (670—755) — китайский государственный служащий и врач времен империи Тан.
 Ван Тао (1828—1897) — китайский переводчик и журналист эпохи Цин.
 Ван Тао (род. 1967) — игрок в настольный теннис.
 Ван Тао (1970—2022) — китайский футболист.
 Ван Тао (род. 1980) — бизнесмен, создатель SZ DJI Technology Co., Ltd., также известный как Фрэнк Ван.